Bauamt bezeichnet:

 Bauamt (Behörde), lokale, regionale oder kirchliche Bauverwaltungen
 kantonale Bauämter in der Schweiz; siehe Baudepartement, Kantonales Bausekretariat (KBS)
 Stadtbauamt Hannover; heute Bauverwaltung Hannover 
 Stadtbauamt Wien; heute Stadtbaudirektion Wien

Bauamt bezeichnete:
 Bauamt (Danzig), ein historisches Verwaltungsgebiet der Stadt Danzig

Siehe auch:
 Bauministerium
 Baupolizei